20768 Langberg – asteroide della fascia principale
 Jesper Langberg – attore danese